Ekstraklasa polska w piłce nożnej w latach 1927-2008
 I liga polska w piłce nożnej
 I liga polska w piłce nożnej plażowej
 I liga polska w piłce siatkowej mężczyzn
 I liga polska w piłce ręcznej mężczyzn
 I liga polska w koszykówce mężczyzn
 I liga polska na żużlu